Aragarças kan syfta på:

Brasilien 

 Aragarças (kommun), Goiás, 
 Aragarças (ort), Goiás,